Der Soldat der Marie steht für:

 Der Soldat der Marie (Operette), Operette (1916) von Leo Ascher
 Der Soldat der Marie (Film), deutscher Stummfilm von Erich Schönfelder